Ґрі́ффін або Грі́ффін () — чоловіче особове ім'я. Відомі носії:

 Гріффін Белл (; 1918—2009) — американський державний діяч, міністр юстиції (Генеральний прокурор США; 1977—1979).
 Ґріффін Ґесс (; 1979) — американський музичний продюсер та музичний менеджер.
 Гріффін Глюк (; 2000) — американський актор.
 Гріффін Данн (; 1955) — американський актор, продюсер, режисер, сценарист.

Див. також 
 Ґріффін - прізвище ірландського походження